Эрдеста́н () — один из 21 шахрестана иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Эрдестан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Зеваре (بخش زواره)
Население шахрестана на 2006 год составляло 43 585 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Исфахана